Договор в Фонтенбло:

 Договор в Фонтенбло (1631) — тайное соглашение между Баварией и Францией в ходе Тридцатилетней войны
 Договор в Фонтенбло (1762) — секретное соглашение, по которому Франция уступала Испании территорию Французской Луизианы
 Договор в Фонтенбло (октябрь 1807) — договор между наполеоновской Францией и Испанией о разделе Португалии
 Договор в Фонтенбло (ноябрь 1807) — договор между наполеоновской Францией и Голландией, по которому Франция аннексировала Флиссинген, а Голландия в качестве компенсации получила Восточную Фризию
 Договор в Фонтенбло (1814) — договор между Наполеоном и союзными державами, определивший условия отречения Наполеона после поражения в войне с союзниками

См. также 
 Эдикт Фонтенбло